Bei Cartagena oder Carthago Nova trugen sich folgende Gefechte zu:
 Schlacht um Neu Karthago (209 v. Chr.), eine Schlacht im Zweiten Punischen Krieg
 Schlacht bei Cartagena (460), ein Gefecht zwischen Römern und Vandalen
 Schlacht vor Cartagena (1643), eine Seeschlacht während des Französisch-Spanischen Krieges
 Schlacht von Cartagena (1758), eine Seeschlacht zwischen Franzosen und Briten während des Siebenjährigen Krieges
 Schlacht vor Cartagena (1815), eine Seeschlacht zwischen Algeriern und US-Amerikanern
 Schlacht vor Cartagena (1873), eine Seeschlacht zwischen spanischer Marine und aufständischen Kantonalisten
 Schlacht um Cartagena (1873–1874), Belagerung während des Bürgerkrieges zwischen Kantonalisten und Zentralregierung
 Schlacht vor Cartagena (1938), eine Seeschlacht, siehe Schlacht von Cabo de Palos

Siehe auch
 Schlacht von Cartagena de Indias (1586), Eroberung von Cartagena (Kolumbien) durch Francis Drake
 Schlacht von Cartagena de Indias (1697), Eroberung von Cartagena (Kolumbien) durch die Franzosen, siehe Überfall auf Cartagena
 Schlacht von Cartagena de Indias (1708), eine Schlacht zwischen Briten und Spaniern während des Spanischen Erbfolgekrieges
 Schlacht von Cartagena de Indias (1741), eine Schlacht zwischen Briten und Spaniern während des War of Jenkins’ Ear
 Schlacht von Cartagena de Indias (1815), eine Schlacht zwischen Kolumbianern und Spaniern während der Südamerikanischen Unabhängigkeitskriege
 Schlacht von Cartagena de Indias (1820–1821), eine Schlacht zwischen Kolumbianern und Spaniern während der Südamerikanischen Unabhängigkeitskriege